Za druge pomene glejte Ohio (razločitev).

USS Ohio je ime več plovil Vojne mornarice ZDA, ki so dobila ime po Ohiau:

 USS Ohio (1812) 
 USS Ohio (1820)
 USS Ohio (BB-12) 
 USS Ohio (SSBN-726)

Ohio